Pan, pan ou PAN est un nom propre, un nom commun, un sigle, un acronyme, un préfixe ou un code de trois lettres, qui peut se référer à :

Pan (nom propre)

Mythologie 
 Pan, dieu de la Nature dans la mythologie grecque ; voir aussi la flûte de Pan (ci-dessous) ;
 Wen Pan, fée de la mythologie chinoise.

Toponyme 
 Pan est un village en Grèce ;
 Xian de Pan (盘县), une subdivision administrative de la province du Guizhou en République populaire de Chine.

Patronyme 

 Pan Cheng-tsung (1991-), golfeur taïwanais ;
 Pan Hong (1954-), actrice chinoise ;
 Pan Jiamin (1997-), pongiste handisport chinoise ;
 Pan Maoming (290-371), prêtre taoïste et philosophe chinois ;
 Pan Xiaoting (née en 1982), joueuse professionnelle de billard chinoise ;
 Pan Yufei (2000-), grimpeur chinois ;
 Luis Garisto Pan (1945-2017), joueur et entraîneur uruguayen de football ;
 Marta Pan (1923-2008), sculptrice française d'origine hongroise.

Littérature 

 Pan, un roman de Knut Hamsun (1894) ;
 Pan, un personnage du manga Dragon Ball et de sa suite animée Dragon Ball GT ;
 Pan, un journal satirique belge ;
 Pan, une revue du Sezessionsstil ;
 Pan, une revue française fondée à Lyon (1908-1903) ;
 .

Peinture 
 Pan (Vroubel) , un tableau de Mikhaïl Vroubel (1899).

Musique 
 Pan, un groupe turc ayant pris part au Concours Eurovision de la chanson 1989 ;
 Pan, un groupe de rock progressif danois (1969-70) ;
 Pan Head, un disc jockey jamaïcain.

Sculpture 
 Pan, une sculpture de Fanis Sakellariou.

Astronomie 
 Pan, un satellite naturel de la planète Saturne ;
 (4450) Pan, un astéroïde ;
 Pan, un cratère sur la lune Amalthée.

Cinéma 
 Le Labyrinthe de Pan, un film hispano-mexicain de Guillermo del Toro sorti en 2006 ;
 Pan, un film fantastique américain réalisé par Joe Wright sorti en 2015.

Gastronomie 
 Pan, une marque de bière croate.

Informatique 
 Pan, un logiciel de consultation de forums de discussion, disponible sous licence GNU.

pan (nom commun)

Onomatopée 
 pan ! est une onomatopée évoquant un coup ou une détonation.

Construction 
 Un « pan » ou son diminutif «  » désigne la partie d'un tout, par exemple dans pan de comble ou pan de bois ; 
 Le « Long pan » est une façade de bâtiment assimilable à un mur gouttereau.

Gastronomie 
 Le pan ou paan est le nom hindi de la chique de bétel ;
 Le pan bagnat est une sorte de sandwich niçois ;
 Le pancake est une crêpe d'Amérique du Nord.

Sport 
 La salle de pan est une salle qui possède des prises d'escalade sur les murs comme au plafond ;
le P.A.N. désigne le Pays d'Aix Natation, club sportif basé à Aix en Provence, permettant la pratique des disciplines telles que le Water-Polo, la nage avec palmes, la natation synchronisée, et la natation.

Instruments de musique 
 La flûte de Pan est un instrument de musique ;
 Le pan est une autre désignation du steel drum.

Géologie 
 Un pan est un désert de sel en Afrique australe, par exemple le Pan d'Etosha.

Zoologie 
 Pan est le genre biologique des Chimpanzés et des Bonobos.

Mesure 
 Le « pan » ou « empan » est une ancienne unité de mesure de longueur, valant 1/8 de canne ou 8 pouces.

Voir aussi 
 Pan American World Airways ou Pan Am, une ancienne compagnie aérienne ;
 Panhead, un moteur de Harley-Davidson.

PAN (en majuscules ou minuscules : code, sigle ou acronyme)

Code 
PAN (en majuscules) est un code, qui désigne :
 le Panama (pays) :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du Comité international olympique (CIO),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 le Polyacrylonitrile (chimie), selon le code défini par la norme ISO 1043.

pan (en minuscules) est un code qui désigne :
 le pendjabi (langue), selon le code linguistique ISO 639-3 (celui du pendjabi occidental étant «  »)

Pan-pan (prononcé « panne panne ») est un appel d'urgence, dans les conventions radiotéléphoniques internationales.

Sigle ou acronyme 

PAN est un sigle ou acronyme (selon la manière de le prononcer) de trois lettres, qui signifie :
 Académie polonaise des sciences ;
 Nitrate de peroxyacétyle (ou peroxyacétylnitrate), un polluant photochimique secondaire de l'atmosphère ;
 Parti agraire national (P-A-N), un parti agrarien et antisémite français fondé en 1897 sous la forme juridique d'un syndicat ;
 Partai Amanah Nasional (« Parti du mandat national »), un parti démocratique et laïque indonésien ;
 Partido Acción Nacional (« Parti action nationale »), un parti politique mexicain membre de l'Internationale démocrate-chrétienne ;
 Partido Acción Nacional (« Parti d'action nationale »), un parti politique salvadorien ;
 Partido dos Aposentados da Nação, un parti des retraités de la Nation au Brésil ;
 Périartérite noueuse, une maladie auto-immune ;
 Personal Area Network (« réseau personnel »), acronyme désignant un réseau personnel ;
 Peugeot Automobiles Nigeria, une entité représentant Peugeot au Nigeria ;
 Phénomène aérospatial non identifié, est un nom donné aux phénomènes aérospatiaux non-identifiés (dont les OVNIs) par le service GEIPAN du CNES ;
 Polyacrylonitrile, un produit chimique servant par exemple de précurseur dans la fabrication de fibre de carbone.
 Portail des archives neuchâteloises ;
 Porte-avions nucléaire ;
 Primary Account Number, le numéro d'une carte bancaire.

Homonymie de toponyme
Code